Мирел Матей Рэдой (; ) — румынский футболист и тренер. Участник чемпионата Европы 2008 в составе сборной Румынии.

Карьера 
С 1999 года выступал за клуб «Стяуа» (Бухарест). С 2000 по 2010 год играл за сборную Румынии. В январе 2009 года подписал трёхлетний контракт с саудовским клубом «Аль-Хиляль». Дебютировал за клуб в матче против клуба «Аль-Насср» (2:0). В июне 2011 года перешёл в «Аль-Айн».

1 июня 2015 года был назначен главным тренером «Стяуа».

В 2019 году был назначен главным тренером сборной Румынии.

Достижения 
 Чемпион Румынии (3): 2000/01, 2004/05, 2005/06
 Обладатель Суперкубка Румынии (2): 2001, 2006
 Обладатель Кубка наследного принца Саудовской Аравии: 2008/09

Футболисты Румынии
Игроки сборной Румынии по футболу
Игроки ФК «Экстенсив»
Игроки ФК «Стяуа»
Игроки ФК «Аль-Хиляль» Эр-Рияд
Игроки ФК «Аль-Айн»
Игроки ФК «Шабаб Аль-Ахли»
Игроки ФК «Аль-Араби» Доха
Футбольные тренеры Румынии
Тренеры ФК «Стяуа»
Тренеры ФК «Арджеш»
Тренеры сборной Румынии по футболу
Тренеры ФК «Университатя» Крайова